Иулида (Юлида, Кея, ) — деревня в Греции, административный центр острова Кея и одноимённой ему общины в периферийной единице Кея-Китнос в периферии Южные Эгейские острова. Расположен на высоте 302 метра над уровнем моря. Население 633 человек по переписи 2011 года.

История 
Древняя Иулида () — один из четырёх городов Кеи. Это родина поэтов Симонида и его племянника Вакхилида, врача Эрасистрата, философа-перипатерика Аристона, последователя Биона Борисфенского и софиста Продика. По Страбону к его времени осталось из четырёхградья Кеи только два города — Иулида и Карфея, куда были переселены остальные: Пиесса в Карфею, Корессия в Иулиду. По Страбону город лежал на горе на расстоянии в 25 стадий от моря, корабельной стоянкой служила Корессия.

Страбон сообщает о законе Иулиды, который предписывал людям старше 60 лет выпивать цикуту, чтобы более молодым хватало пищи.

До 14 октября 1974 года () деревня называлась Кея ().

Сообщество Иулида 
После создания королевства Греция, 10 марта 1835 года () создана община (дим) Кея (). 31 августа 1912 года () община Кея упразднена и создано сообщество Кея (). 14 октября 1974 года () сообщество Кея переименовано в сообщество Иулида. 11 сентября 1996 года () вновь создана община Кея. В сообщество входит 25 населённых пунктов. Население 1406 жителей по переписи 2011 года. Площадь 108,692 квадратных километров.

Население

Примечания 

Населённые пункты Греции
Южные Эгейские острова